

Святогор'є — село, район імені Лазо, Хабаровський край
 Святогор'є — село, Міжріченський район, Вологодська область